Александр Политковский:
 Политковский, Александр Владимирович (род. 1953) — советский и российский журналист, телеведущий, режиссёр и продюсер, политический обозреватель, публицист.
 Политковский, Александр Гаврилович (ум. 1853) — мошенник, известный растратой инвалидного капитала.